Marino kan henvise til flere forskellige artikler:
 Marino, Italien – en by i provinsen Rom
 Sankt Marinus (italiensk: San Marino) – grundlægger af republikken San Marino
 Marino (metrostation) – station på Moskvas metro
 Marino rajon – rajon i Moskva

Se også 
 Marinus - drengenavn
 Marius - drengenavn